Carlo Madruzzo ist der Name folgender Personen:

* Carlo Emanuele Madruzzo (1599–1658), italienischer Geistlicher, Fürstbischof von Trient
 Carlo Gaudenzio Madruzzo (Karl Gaudenz von Madrutz; 1562–1629), italienischer Geistlicher, Fürstbischof von Trient und Kardinal